Ка́тал Пе́ндред (; род. 2 сентября 1987, Бостон) — ирландский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2009—2015 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Cage Warriors, владел титулом чемпиона Cage Warriors в полусреднем весе. Участник бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Также является актёром, играл в нескольких фильмах и телесериалах.

Биография 
Катал Пендред родился 2 сентября 1987 года в Бостоне, США, в семье ирландских мигрантов. Когда ему было четыре года, родители вернулись на родину в Дублин — здесь он рос вместе с младшим братом и двумя сёстрами. Во время учёбы в школе увлекался регби, имел в этом виде спорта определённые успехи. Поступив в колледж, продолжил выступать в регби на студенческих соревнованиях, играл в одной команде с Кианом Хили, будущим членом национальной сборной Ирландии. Позже поступил в Городской университет Дублина, где изучал криминалистику — в 2012 году получил степень бакалавра в области аналитической науки.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2009 года, выиграл у своего соперника техническим нокаутом за 38 секунд. Дрался в небольших региональных промоушенах, к 2010 году завоевал титул чемпиона Cage Contender и занял первое место в рейтинге ирландских бойцов полусреднего веса. Достаточно долго выступал в британском промоушене Cage Warriors, где в общей сложности одержал шесть побед и получил чемпионский пояс в полусредней весовой категории.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке 13 побед и только 2 поражения, в 2014 году Пендред попал в число участников 19 сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter — участвовал здесь как боец среднего веса. Под третьим номером был выбран в команду Би Джей Пенна и на предварительном этапе благополучно прошёл Эктора Урбину, выиграв у него единогласным решением судей.

На стадии полуфиналов встретился с представителем Ямайки Эдди Гордоном и уступил ему раздельным судейским решением.

Ultimate Fighting Championship 
Несмотря на проигрыш в полуфинале TUF, Пендред получил возможность подписать контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship. Впервые подрался в октагоне UFC уже в июле 2014 года — выиграл технической сдачей у Майка Кинга и тем самым заработал бонус за лучшее выступление вечера.

В следующих поединках по очкам победил россиянина Гасана Умалатова, американца Шона Спенсера и мексиканца Аугусто Монтаньо.

Его впечатляющая победная серия прервалась только в июле 2015 года после встречи с Джоном Говардом на турнире в Лас-Вегасе — Пендред уступил ему раздельным решением. Затем последовало поражение техническим нокаутом от Тома Бриза, и в ноябре после двух поражений подряд Катал Пендред объявил о завершении спортивной карьеры.

Актёрская карьера 
Покинув ММА, с 2016 года Пендред активно проявлял себя как актёр. Он исполнил одну из главных ролей в телесериале «Предания», появился в эпизодах сериалов «Улица потрошителя», «Рэй Донован», «В пустыне смерти», «Ответный удар» и др.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|17-4-1
|Том Бриз
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Holohan vs. Smolka
|
|align=center|1
|align=center|4:37
|Дублин, Ирландия
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-3-1
| Джон Говард
| Раздельное решение
| UFC 189
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-2-1
| Аугусто Монтаньо
| Единогласное решение
| UFC 188
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Мехико, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 16-2-1
| Шон Спенсер
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: McGregor vs. Siver
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бостон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-2-1
| Гасан Умалатов
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Nelson vs. Story
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Стокгольм, Швеция
|
|-
| Победа
| align=center| 14-2-1
| Майк Кинг
| Техническая сдача (удушение сзади)
| UFC Fight Night: McGregor vs. Brandao
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:33
| Дублин, Ирландия
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-2-1
| Че Миллс
| TKO (остановлен секундантом)
| Cage Warriors: 55
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:47
| Дублин, Ирландия
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-2-1
| Жиль Гримо
| Единогласное решение
| Cage Warriors: 52
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2-1
| Бруну Карвалью
| Единогласное решение
| Cage Warriors: 49
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кардифф, Уэльс
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2-1
| Давид Билькхеден
| Единогласное решение
| Cage Warriors: 47
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Дублин, Ирландия
|
|-
| Ничья
| align=center| 9-2-1
| Дэнни Митчелл
| Ничья
| Cage Warriors: Fight Night 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Амман, Иордания
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Нико Мусоке
| Единогласное решение
| OT: On Top 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Глазго, Шотландия
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Владимир Малько
| TKO (удары руками)
| Cage Warriors: 42
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:14
| Корк, Ирландия
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Лиам Шеннон
| TKO (удары руками)
| Cage Contender 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:03
| Дублин, Ирландия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 6-2
| Ли Чедуик
| TKO (удары руками)
| OMMAC 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Ливерпуль, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Джейми Роджерс
| Единогласное решение
| Cage Warriors 39: The Uprising
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Корк, Ирландия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Юрий Малько
| TKO (удары руками)
| TNP: Boiling Points
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:00
| Уэксфорд, Ирландия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Лиам Шеннон
| Единогласное решение
| Cage Contender 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Дублин, Ирландия
| 
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Джонни Шилс
| Единогласное решение
| Cage Contender 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Мерв Мулхолланд
| TKO (удары руками)
| KO: The Fight Before Christmas 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:02
| Дублин, Ирландия
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-1
| Ронан Маккей
| Сдача (рычаг локтя)
| Immortal Fighting Championship 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:00
| Страбан, Северная Ирландия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Аттила Хорват
| TKO (удары руками)
| Strabane Fight Team: Fight Night 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:38
| Страбан, Северная Ирландия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Ирландии
Актёры Ирландии